Майссана () — коммуна в Италии, располагается в регионе Лигурия, в провинции Ла Специя.

Население составляет 707 человек (2008 г.), плотность населения составляет 16 чел./км². Занимает площадь 45 км². Почтовый индекс — 19010. Телефонный код — 0187.

Покровителем коммуны почитается святой апостол Варфоломей, празднование 24 августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20060819140518/http://www.maissana.info/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/